Al-Mustansir (Bagdad) - kalief van het Kalifaat van de Abbasiden in het huidige Syrië
 Yusuf al-Mustansir - kalief van Kalifaat van de Almohaden in het huidige Marokko